Придорожное — село в Старобешевском районе Донецкой области.

География 
В Донецкой области имеется одноимённый населённый пункт — посёлок Придорожное в Амвросиевском районе.

Село расположено на правом берегу реки под названием Кальмиус.

Соседние населённые пункты по странам света 
С, СЗ: город Донецк (выше по течению Кальмиуса)

СЗ:  Павлоградское, Ларино (все выше по течению Кальмиуса)

СВ: Темрюк, Гришки, город Моспино

З: —

В: Менчугово, Горбачёво-Михайловка (все ниже по течению Кальмиуса)

ЮЗ: Обильное, Каменка

ЮВ: Калинина, Кирово, Новый Свет (ниже по течению Кальмиуса)

Ю: —

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 597 человек.

Общие сведения 
Код КОАТУУ — 1424582409. Почтовый индекс — 87212. Телефонный код — 6253.

Адрес местного совета 
87210, Донецкая область, Старобешевский р-н, с.Марьяновка, ул.Мира, 10а

Примечания

Ссылки 
 Придорожное на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Старобешевского района